Фа́био Ко́ста (; 27 ноября 1977) — бразильский футболист, выступавший на позиции вратаря, наиболее известен по выступлениям за футбольный клуб «Сантос».

Биография 
Фабио Коста воспитывался в молодёжных академиях клубов «Баия», «Крузейро», нидерландского ПСВ и «Витории». На профессиональном уровне дебютировал в 1996 году в «Витории» из Салвадора.

Лучшие годы Фабио Коста провёл в «Сантосе», с которым выиграл чемпионат Бразилии, два чемпионата штата Сан-Паулу, доходил в 2003 году до финала Кубка Либертадорес. В 2004—2005 годах выступал за «Коринтианс» и в 2005 году помог своей команде стать в четвёртый раз чемпионом Бразилии в острейшем противостоянии с «Интернасьоналом». По итогам 2005 года Фабио Коста вошёл в символическую сборную чемпионата Бразилии.

В 2010—2011 годах выступал за «Атлетико Минейро». До перехода в клуб из Белу-Оризонти он являлся капитаном ФК «Сантос». В 2012 году вернулся в «Сантос», однако Муриси Рамальо не нуждается в его услугах. Фабио тренировался с командой, его контракт заканчивался в конце 2013 года. В феврале 2013 года провёл два матча за «Сан-Каэтано», выступая на правах аренды. После этого принял решение завершить карьеру. В интервью Фабио заявил, что не держит зла на «Сантос» за неудачные последние годы карьеры.

В 2000—2001 годах выступал за Олимпийскую сборную Бразилии.

Достижения 
 Чемпион Бразилии (2): 2002, 2005
 Обладатель Кубка Бразилии (1): 1997
 Чемпион штата Сан-Паулу (3): 2006, 2007, 2010
 Чемпион штата Баия (3): 1995, 1996, 1997
 Кубок Северо-Востока Бразилии (2): 1997, 1999
 Победитель отборочного турнира к Олимпиаде в зоне КОНМЕБОЛ: 2000

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Сантос»